Ко́птевский сельсовет () — административно-территориальная единица Горецкого района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Коптевка.

Население 
 1999 год — 1303 человека
 2010 год — 738 человек

Состав 
Включает 14 населённых пунктов:
 Буда — деревня.
 Голенки — деревня.
 Коптевка — агрогородок.
 Ленполье — деревня.
 Медведовка — деревня.
 Песочня — деревня.
 Пневщина — деревня.
 Рудня — деревня.
 Садок — деревня.
 Студенец — деревня.
 Ходоровичи — деревня.
 Чеплеевка — деревня.
 Чурилово — деревня.
 Ярцевка — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Никольск — посёлок (2008 г.)

См. также 
 Горецкий район

Примечания

Ссылки 
 Горецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Горецкого района